Daniela Lasalvia, mais conhecida como Dani Lasalvia é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, programadora visual, produtora e animadora cultural brasileira.

Dani na adolescência, estudou canto lírico e percussão vocal/corporal. Seu gosto pelo lírico se estendeu por tempo mais tempo, indo estudar no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou. Em 1996 já no Brasil, inspirada pela obra do músico Dércio Marques, passou a desenvolver um trabalho de resgate e valorização da cultura popular. Além de seu trabalho solo, Dani foi integrante do grupo musical Vozes Bugras.

Ligações externas 
 

Naturais da cidade de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo